Résultats détaillés de l’édition 1927 des Internationaux de France de tennis qui est disputée du 24 mai au .

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série 

|-
|1||bgcolor=CCCCFF| René Lacoste||align=center|Victoire|| Bill Tilden (3)
|-
|2|| Henri Cochet||align=center|1/2 de finale || Bill Tilden (3)
|-
|3|| Bill Tilden||align=center|Finale' || René Lacoste (1)
|-
|4|| Jean Borotra ||align=center|1/8 de finale|| Antoine Gentien 
|-
|5|| Francis Hunter||align=center| (1/32)|| Patrick Spence (13)
|-
|6|| Louis Raymond ||align=center|1/4 de finale|| Bill Tilden (3)
|-
|7|| Béla von Kehrling ||align=center|1/8 de finale|| Otto Froitzheim (10)
|-
|8|| Jacques Brugnon||align=center|1/4 de finale|| René Lacoste (1)
|}

|-
|9|| Nicolae Misu ||align=center|1/8 de finale|| Jacques Brugnon (8)
|-
|10|| Otto Froitzheim ||align=center|1/4 de finale|| Henri Cochet (2)
|-
|11|| Sri-Krishna Prasada ||align=center|1/8 de finale|| Louis Raymond (6)
|-
|12|| Keats Lester ||align=center|1/8 de finale|| Patrick Spence (13)
|-
|13|| Patrick Spence||align=center|1/2 de finale|| René Lacoste (1)
|-
|14|| Charles Aeschliman||align=center|1/8 de finale|| Bill Tilden (3)
|-
|15|| Hendrik Timmer||align=center|1/8 de finale|| Henri Cochet (2)
|-
|16|| Stanislaw Czetwertynski||align=center|1/8 de finale|| René Lacoste (1)
|}

 Tableau final 

 Double messieurs À venir''

Simple dames

Têtes de série 
24 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double dames

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1927
France
France
Sport en France en 1927
Mai 1927
Juin 1927